Навальпино ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 196,33 км². Население — 268 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля